Popelnaste (; ) ist ein Dorf im Osten der ukrainischen Oblast Kirowohrad mit etwa 1000 Einwohnern (2009). Das 1765 gegründete Dorf ist Verwaltungssitz und einzige Ortschaft der gleichnamigen Landratsgemeinde.

Geographie 
Das Dorf liegt im Osten des Rajon Oleksandrija an der Grenze zum, zur Oblast Dnipropetrowsk gehörenden, Rajon Pjatychatky 60 km östlich vom Rajonzentrum Oleksandrija.

Weblinks 
 Karte der Region auf der Webseite des Rajon Oleksandrija (ukrainisch)
 Seite über die Ortschaft (ukrainisch)
  Gemeindegliederung des Rajon Oleksandrija auf der offiziellen Seite der Ukraine (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Kirowohrad
Rajon Oleksandrija